Хмаровка () — село,
Зеньковский городской совет,
Зеньковский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5321310111. Население по переписи 2001 года составляло 75 человек.

Географическое положение 
Село Хмаровка находится на правом берегу реки Грунь,
выше по течению примыкает село Дубовка,
ниже по течению примыкает село Гусаки,
на противоположном берегу — село Проценки.

История 
Была приписана к Николаевской и Преображенской церквям в Зенькове

После 1912 года один из двух хуторов Хмаровки стал Гусаками

Есть на карте 1869 года

Примечания